Abadan ist:
 der Name mehrerer Orte:
 Abadan, Iran
 Abadan (Turkmenistan)
 Abadan (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Chuzestan im Iran
 Abadan (Film), iranischer Film aus dem Jahr 2003, Regisseur: Mani Haghighi

Abadan ist der Name folgender Personen:
 Nermin Abadan-Unat (* 1921), deutsch-türkische Soziologin
 Yavuz Abadan (1905–1967), türkischer Rechtswissenschaftler